Коньки́ (, от , предполож. трясогузка или овсянка) — род птиц семейства трясогузковых, объединяющий около 40 видов мелких птиц, распространённых как в восточном, так и западном полушарии. В отличие от близких им трясогузок, имеют покровительственную окраску оперения — как правило, тёмно-бурые тона в верхней части тела и грязно-белые в нижней. Несколько выделяется оперение пятнистого конька (Anthus hodgsoni) — верхняя часть его тела имеет зеленоватый оливковый оттенок. Тело коньков часто покрыто пестринами, однако их частота может варьироваться. Многие виды чрезвычайно похожи друг на друга, и иногда различить их можно скорее по характеру уникального для каждого конька пения, нежели чем по внешним морфологическим признакам. Также при идентификации большое значение имеет рисунок оперения, который при внимательном взгляде несколько различается у разных птиц. Половой диморфизм у большинства видов не выражен, то есть самки по внешнему виду не отличаются от самцов. Также имеется мало различий между молодыми и взрослыми особями.

Распространены коньки очень широко, встречаясь на всех континентах, за исключением Антарктиды, и во всех географических зонах. Наиболее северные виды, такие как сибирский, краснозобый, пятнистый и американский коньки, гнездятся в арктической тундре Европы, Азии и Северной Америки, а большой конёк обитает в субантарктике на о. Южной Георгии. Среди коньков многие виды гнездятся на высокогорных альпийских лугах — к ним можно отнести очкового и розового коньков. Птицы, обитающие в северных регионах, являются перелётными, в зимнее время мигрируют в Африку, Азию и Центральную Америку.

Классификация 
Определение коньков часто ставит в тупик профессиональных орнитологов, так как многие виды очень похожи друг на друга и имеют очень слабые морфологические различия. Классификация рода, как и семейства трясогузковых в целом, в настоящее время находится на стадии пересмотра.

Виды:
 Большой конёк (Anthus antarcticus)
 Канарский конёк (Anthus berthelotii)
 Парамский конёк (Anthus bogotensis)
 Короткохвостый конёк (Anthus brachyurus)
 Кафрский конёк (Anthus caffer)
 Полевой конёк (Anthus campestris)
 Краснозобый конёк (Anthus cervinus)
 Чакский конёк (Anthus chacoensis)
 Желтогрудый конёк (Anthus chloris)
 Anthus cinnamomeus
 Пестроспинный конёк (Anthus correndera)
 Скальный конёк (Anthus crenatus)
 Короткоклювый конёк (Anthus furcatus)
 Конёк Годлевского (Anthus godlewskii)
 Сибирский конёк (Anthus gustavi)
 Очковый конёк (Anthus guttaralis)
 Бурохвостый конёк (Anthus hellmayri)
 Пятнистый конёк (Anthus hodgsoni)
 Буроспинный гигантский конёк (Anthus leucophrys)
 Полосатый конёк (Anthus lineiventris)
 Саванный конёк (Anthus lutescens)
 Восточно-африканский конёк (Anthus melindae)
 Конёк Мензбира (Anthus menzbieri)
 Охристогрудый конёк (Anthus nattereri)
 Нильгирийский конёк (Anthus nilghiriensis)
 Бледнобрюхий конёк (Anthus pallidiventris)
 Береговой конёк (Anthus petrosus)
 Луговой конёк (Anthus pratensis)
 Степной конёк (Anthus richardi)
 Розовый конёк (Anthus roseatus)
 Американский конёк (Anthus rubescens)
 
 Длинноклювый конёк (Anthus similis)
 Сококский конёк (Anthus sokokensis)
 Горный конёк (Anthus spinoletta)
 Североамериканский конёк (Anthus spragueii)
 Узкохвостый конёк (Anthus sylvanus)
 Лесной конёк (Anthus trivialis)
 Южноафриканский конёк (Anthus vaalensis)

Примечания

Литература 
 

Трясогузковые
Роды птиц